Хлори́д серебра́(I) (хло́ристое серебро́, химическая формула — AgCl) — неорганическая бинарная серебряная соль соляной кислоты. 

В нормальных условиях, хлорид серебра — это белый порошок или бесцветные кристаллы. 

Встречается в природе в виде минерала хлораргирита.

Молекулярная и кристаллическая структура 

Хлорид серебра имеет следующий элементный состав: Серебро (Ag) — 75,26 %, хлор (Cl) — 24,74 %. Атом серебра в молекуле находится в состоянии sp3d2-гибридизации.
Энергия разрыва связи в соединении (Есв.): 313 кДж/моль, длина связи Ag—Cl: 0,228 нм.

Кристаллы AgCl принадлежат к кубической сингонии, структура типа NaCl, пространственная группа Fm3m, параметры элементарной ячейки a = 0,5549 нм, Z = 4.
Центральный атом образует с соседями октаэдр, координационное число равно 6.

В газовой фазе хлорид серебра существует в форме мономера, димера и тримера.

Физические свойства 
Хлорид серебра — белое или бесцветное вещество, плавящееся и кипящее без разложения. В расплавленном состоянии имеет жёлто-коричневый цвет. Застывая, расплав образует полупрозрачную массу, называемую в обиходе «роговое серебро».

Хлорид серебра чрезвычайно мало растворим в воде: при 25 °C произведение растворимости (ПР) составляет 1,77. С повышением температуры растворимость соединения повышается: при 100 °C ПР = 2,81. Нерастворим в минеральных кислотах, этиловом и метиловом спиртах, ацетоне. Растворим в водных растворах аммиака, цианидов, роданидов и тиосульфатов щелочных металлов; пиридине и жидком аммиаке.
Из-за образования комплексных соединений хлорид серебра заметно растворим в концентрированной соляной кислоте и растворах хлоридов.

Термодинамические константы:
 стандартная энтальпия образования, ΔH°298: −127 кДж/моль;
 Стандартная энтропия, S°298: 96 Дж/(моль·K);
 Стандартная энергия Гиббса, ΔG°298: −110 кДж/моль.
 Стандартная мольная теплоемкость, Cp°298: 50,79 Дж/(моль·K);
 Энтальпия плавления, ΔHпл: 13,2 кДж/моль ;
 Энтальпия кипения, ΔHкип: 184 кДж/моль .

Зависимость давления насыщенного пара (P, в барах) для соединения в диапазоне температур (T) от 1185 до 1837 K выражается следующим уравнением:

Химические свойства 

 Разлагается при комнатной температуре под действием света:

 Образует с гидратом аммиака, тиосульфатами и цианидами щелочных металлов растворимые комплексные соединения:

 Вступает в окислительно-восстановительные реакции, восстанавливаясь до металлического серебра:

Окислительные свойства хлорида серебра используется для извлечения металла из серебросодержащих отходов:[стр. 233]: :

 Растворяется в концентрированных растворах хлоридов и соляной кислоты, образуя комплексы:

 Медленно реагирует с концентрированной серной кислотой при кипячении:

 В растворах жидкого аммиака из-за растворимости в нём соли можно провести обменные реакции, недоступные в водных растворах:

Получение 
Хлорид серебра образуется в виде белого осадка при взаимодействии растворимых солей серебра, обычно — нитрата, с хлоридами (данная реакция является качественной на хлорид-анионы):

Применение 
 Светочувствительный компонент фотографических эмульсий различных фотографических материалов;
 Компонент электродов химических источников тока на основе систем Ag/AgCl/Cl−;
 Компонент электропроводящих стёкол;
 Материал для линз в ИК-спектроскопии;
 Промежуточный продукт, образующийся при извлечении серебра из сульфидной руды:[с. 167]:

 Реагент для получения сереброорганических соединений:

 Входит в состав антимикробных композиций на основе ионов серебра.

Безопасность 
Соединение может вызвать раздражающий эффект при контакте с кожей и слизистыми оболочками.

См. также 
 Бромид серебра(I)

Литература

Примечания 

Соединения серебра
С
Галогениды серебра
Фотографические реактивы